

Guerra 
 Momi – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, ottava unità della classe Matsu

Persone 
 Hilaire Momi – calciatore centrafricano, attaccante
 Maurizio Momi – dirigente e produttore televisivo italiano

Altro 
 La guerra ed il sogno di Momi – mediometraggio muto italiano del 1917